I.K.H. ist eine Abkürzung für:

Ihre Kaiserliche Hoheit (vor dem Titel und Namen der nichtregierenden Mitglieder einer kaiserlichen Familie), siehe Anrede#Historische Anreden
Ihre Königliche Hoheit (vor dem Titel und Namen der nichtregierenden Mitglieder einer königlichen Familie oder die Mitglieder eines großherzoglichen Hauses), siehe Anrede#Historische Anreden

IKH